Verdensmesterskabet i bandy for kvinder 2016 var det 8. VM i bandy for kvinder gennem tiden, og mesterskabet blev arrangeret af Federation of International Bandy. Turneringen med deltagelse af syv hold blev afviklet på arenaen The Oval i Roseville, Minnesota, USA i perioden 18. - 21. februar 2016.

Mesterskabet blev vundet af Sverige, som i finalen besejrede Rusland med 1-0 på et mål scoret på straffeslag af Hanna Brusberg efter 16 minutters spil. Dermed vandt svenskerne VM for syvende gang i alt. Bronzemedaljerne gik til Norge, som i bronzekampen besejrede Canada med 3-2 efter forlænget spilletid.

Kina deltog i VM for første gang.

Resultater

Indledende runde 

De syv hold spiller en enkeltturnering alle-mod-alle, hvor kampene bliver spillet 2 × 30 minutter. De fire bedste hold går videre til semifinalerne.

Slutspil

Semifinaler

Kamp om 5.-pladsen

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 American Bandy Association - Women's Bandy World Championships Roseville 2016

Noter 

2016 (kvinder)
Bandy i 2016
Sport for kvinder